La donna nuda, film diretto da Carmine Gallone (1914)
La donna nuda, film diretto da Roberto Roberti (1922)
La donna nuda, film diretto da André Berthomieu (1949)